Соревнования по Брусъя срежи женщин на летних Олимпийских играх 1996 года проходил 28 июля на Джорджия Куполе.

Квалификация на Финале основан на комбинированных оценках от обязателъных упражнениях и дополнетелъних поставках.

Финал

Ссылки 
  

Гимнастика на летних Олимпийских играх 1996